, une localité du comté de Maricopa dans l'Arizona.
 , une census-designated place du comté d'Elk, en Pennsylvanie

Voir aussi 
 Weedville est un autre des noms de .